Csorba János (?–1860-as évek vége) császári és királyi helytartósági tanácsos
Csorba János (1897–1986) ügyvéd, kisgazdapárti politikus
Csorba János (1927–1987) labdarúgó (Diósgyőri VTK, Miskolci VSC)
Csorba János (1957–2021) labdarúgó (Kaposvári Rákóczi, Bp. Honvéd, Vasas)